Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Дарія Касаткіна.

Слоун Стівенс виграла титул, у фіналі перемігши Юлію Гергес з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

ASB Classic, одиночний розряд
2016